Ashleigh Barty era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

In finale Caroline Garcia ha sconfitto Donna Vekić con il punteggio di 2-6, 7-64, 7-64.

Teste di serie 

  Caroline Garcia (campionessa)
  Donna Vekić (finale)
  Yulia Putintseva (ritirata)
  Maria Sakkarī (quarti di finale)
  Dayana Yastremska (ritirata)

 Ajla Tomljanović (quarti di finale)
 Zhang Shuai (primo turno)
 Kristina Mladenovic (quarti di finale)
 Tatjana Maria (semifinale)
 Evgeniya Rodina (primo turno)

Wildcard 

  Naiktha Bains (primo turno)
  Maia Lumsden (secondo turno)

 Katie Swan (primo turno)

Qualificate 

  Magdalena Fręch (primo turno)
  Danielle Lao (primo turno)
  Tara Moore (primo turno)

 Ellen Perez (primo turno)
 Elena-Gabriela Ruse (quarti di finale)
 Liudmila Samsonova (primo turno)

Lucky loser 

  Chloé Paquet (secondo turno)

 Ankita Raina (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley Open 2019